|-
| (38601) 1999 XK229||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38602) 1999 XW229||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38603) 1999 XO242||||13 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (38604) 1999 YJ4||||27 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (38605) 1999 YV10||||27 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38606) 1999 YC13||||31 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38607) 2000 AN6||||4 січня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (38608) 2000 AW11||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38609) 2000 AB26||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38610) 2000 AU45||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38611) 2000 AS74||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38612) 2000 AA79||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38613) 2000 AV110||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38614) 2000 AA113||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38615) 2000 AV121||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38616) 2000 AS145||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38617) 2000 AY161||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38618) 2000 AH165||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38619) 2000 AW183||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38620) 2000 AQ186||||8 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38621) 2000 AG201||||9 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38622) 2000 AZ230||||4 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38623) 2000 AQ233||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38624) 2000 CD12||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38625) 2000 CN12||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38626) 2000 EZ97||||12 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38627) 2000 EV119||||11 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 38628 Гуйя (Huya)||||10 березня 2000||||
|-
| (38629) 2000 ER173||||4 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38630) 2000 GA93||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38631) 2000 KA31||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38632) 2000 KX36||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38633) 2000 LY13||||6 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38634) 2000 LL18||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38635) 2000 LB21||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38636) 2000 LM27||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38637) 2000 LL35||||1 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38638) 2000 NZ8||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38639) 2000 NJ16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38640) 2000 NO16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38641) 2000 NX16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38642) 2000 NY17||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38643) 2000 NZ19||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38644) 2000 NN21||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38645) 2000 OT3||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38646) 2000 OX4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38647) 2000 OW8||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38648) 2000 OG11||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38649) 2000 OX16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38650) 2000 ON17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38651) 2000 ON18||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38652) 2000 OV20||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38653) 2000 OT22||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38654) 2000 OK27||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38655) 2000 OX38||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38656) 2000 OR45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38657) 2000 OO46||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38658) 2000 ON48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38659) 2000 OS48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38660) 2000 OT48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38661) 2000 OC49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38662) 2000 OG49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38663) 2000 OK49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38664) 2000 OU50||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38665) 2000 OC52||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38666) 2000 OR52||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38667) 2000 OT56||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38668) 2000 PM||2000 PM||1 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (38669) 2000 PX3||||3 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (38670) 2000 PR6||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38671 Бардаге (Verdaguer)||||7 серпня 2000||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| (38672) 2000 PN7||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38673) 2000 PC8||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38674 Тешинсько (Tesinsko)||||9 серпня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (38675) 2000 PT10||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38676) 2000 PR15||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38677) 2000 PD25||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38678) 2000 PS26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38679) 2000 QX||2000 QX||22 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (38680) 2000 QM2||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38681) 2000 QK6||||24 серпня 2000||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (38682) 2000 QE7||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38683) 2000 QQ7||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38684 Велеград (Velehrad)||||25 серпня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Петер Кушнірак
|-
| (38685) 2000 QP9||||26 серпня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак,Петр Правец
|-
| (38686) 2000 QE10||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38687) 2000 QT18||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38688) 2000 QS23||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38689) 2000 QS27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38690) 2000 QS29||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38691) 2000 QY29||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38692) 2000 QD30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38693) 2000 QB36||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38694) 2000 QO46||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38695) 2000 QQ50||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38696) 2000 QR58||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38697) 2000 QM62||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38698) 2000 QU63||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38699) 2000 QX63||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38700) 2000 QL65||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38600